Asia er Asiens navn på latin og flere andre sprog, bl.a. engelsk. Det kan også have flere andre betydninger:

Geografi
Distrito de Asia, et stranddistrikt i Peru
Asia District, et distrikt i Oklahoma City, USA
Asia (romersk provins), en romersk provins i det nuværende Tyrkiet
Asia Minor, et andet ord for Anatolien
Kepulauan Asia, en øgruppe i Indonesien tæt på Palau

Mytologi
Asia (mytologi), en af Oceaniderne i græsk mytologi
Asia, en af Nereiderne i græsk mytologi

Folk
Asia Alfasi, en britisk mangategner
Asia Argento, en italiensk skuespillerinde
Asia Carrera, en amerikansk skuespillerinde
Asia Cruise, en amerikansk R&B-sanger
Asia Nitollano, tidligere medlem af popgruppen Pussycat Dolls
Daniel Asia, en amerikansk komponist

Andre
Asia Motors, Ltd, en koreansk bilproducent som er blevet opkøbt af Hyundai's Kia Motors-enhed
Asia (band), et rockband
67 Asia, en asteroide
American Spinal Injury Association
Asia, et polsk pigenavn som etymologisk er beslægtet med "Jane" eller "Johanne"
Asia (Miami), en 36 etager stor beboelsesskyskraber i Florida
Asia (magasin), et amerikansk magasin fra 1920'erne og 1930'erne
.asia